International Lawn Tennis Challenge 1902 var den anden udgave af den tennisturnering for landshold, der nu spilles under navnet Davis Cup. Kampene blev spillet på græsbaner i Crescent Athletic Club i Brooklyn, New York City, USA i perioden 6. - 8. august 1902.

Kampen blev vundet af USA's hold bestående af Malcolm Whitman, William Larned, Holcombe Ward og Dwight Davis, som besejrede Storbritannien med 3-2. Storbritanniens hold bestod af Joshua Pim samt Reggie og Laurence Doherty.

Resultater

Kilder 
 Davis Cup 1902 - USA-Storbritannien 
 The New York Times - Britons Win Tennis Cup (9. august 1903)

Noter 

1902
Tennis i 1902
Tennis i USA
Sport i New York City